Флаг муниципального образования Ки́чменгско-Городе́цкий район Вологодской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения. Флаг наряду с основным муниципальным символом — гербом — является официальным символом.

Флаг утверждён 28 января 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1229.

Описание 
Описание флага, утверждённое постановлением Кичменгско-Городецкого районного совета самоуправления от 28 января 2003 года № 4, гласило:

Флаг Кичменгско-Городецкого муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине, равным 2:3, белого цвета, с фигурами упрощённой версии герба Кичменгско-Городецкого муниципального района, с красными вертикальными полосами.

Описание герба гласило: «В серебряном поле — зелёная гора, на которой стоит червлёная (красная) деревянная крепость-городок с двумя башнями с островерхими крышами, соединёнными рубленой крепостной стеной с бойницами, посередине которой расположены ворота из тёсаных брусьев, за которыми расположена церковь такого же цвета с тремя куполами, увенчанными длинными крестами; вверху — крепость, сопровождаемая червлёной княжеской шапкой с горностаевой опушкой, а внизу — червлёной белкой, обращённой вправо. В вольной части — герб Вологодской области».

31 января 2006, постановлением муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района № 1, было утверждено новое описание флага района:

Флаг Кичменгско-Городецкого муниципального района представляет собой полотнище с отношением длины к ширине 2:3, серебряного и красного цветов, несущее изображение фигур герба Кичменгско-Городецкого муниципального района в  версии.

Этим же постановлением было утверждено положение о гербе района, в котором описание герба было несущественно изменено.

Так как на рисунке герба белка изображается обращённой вправо от зрителя, а в геральдике стороны даются со стороны лица держащего геральдический щит, то постановлением муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района от 30 апреля 2008 года № 34 в описание герба слово «вправо» было заменено словом «влево».

Обоснование символики 
Кичменгская крепость (Городище) символизирует древнюю государеву крепость на Городище, построенную для охраны северо-восточных границ Московского государства.

Белка символизирует существовавший в древности на территории Поюжья пушной промысел. В основе пушного промысла была добыча белки, которая пользовалась особым спросом и была особенно распространена. Красная фигура белки развёрнута вправо от зрителя, что указывает на то, что в тот период времени шкурки белки играли роль денег. В пересчёте на неё заключались торговые сделки. Беличий мех в геральдике используют в виде стилизованных чёрных и серебряных шкурок, поэтому белка является одним из геральдических мехов.

Княжеская шапка (корона) символизирует, что при царе Иоанне IV над Городком был поставлен устюжский наместник князь Пётр Серебряный, о чём свидетельствовала вырезанная на створах ворот крепости надпись: «Лета 1549 ставлен город Кичменгский при великом царе Иоанне Васильевиче всея Руси при Устюжском наместнике князе Петре Серебряном».

Красный цвет — символ храбрости, жизнеутверждающей силы. Красный цвет крепости символизирует кровь, пролитую кичменжанами в древности при обороне Городка, и их храбрость.

Серебро — символ чистоты и невинности, мудрости и благородства, мира, взаимосотрудничества. Серебряное цвет полотнища перекликается с фамилией князя Петра Серебряного, а также ассоциируется с водой, указывает на реку Кичменгу, давшую название селу Кичменгский Городок.

Зелёный цвет холма, на котором стоит крепость, символизирует неоднократное возрождение Городка после неоднократных набегов. Зелёный цвет в геральдике также символ жизни, плодородия и возрождения, а также отражает красивую природу района и его сельское хозяйство.

Примечания 

Флаги с изображением белки
Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением корон